Села:
 Лукаші — Київська область, Баришівський район
 Лукаші — Львівська область, Золочівський район
 Лукаші — Полтавська область, Великобагачанський район